Nicolás puede hacer referencia a:

 Nicolás, nombre propio de varón.
 Nicolás I
 Nicolás II

Iglesia 

 Nicolás I (papa)
 Nicolás II (papa)
 Nicolás III
 Nicolás IV
 Nicolás V
 Nicolás (santo), varios santos.
 Nicolás Castellanos
 Nicolás (Oljovsky) (1974-), jerarca ruso de la Iglesia Rusa en el Extranjero.

Política 

 Nicolás I de Rusia
 Nicolás II de Rusia

Militar 

 Nicolás (comes), conde búlgaro del .
 Nicolas (gran duque), duque ruso durante la Primera Guerra Mundial.

Literatura y Cine 

 Nicolas, revista de historietas española, creada en 1948 por Ediciones Cliper.
 Nicolás Serie animada producida por BRB Internacional